Босс может означать:
 Босс — хозяин или глава предприятия. Происходит от  — «хозяин, шеф, шишка», которое, в свою очередь произошло из  — «хозяин».

 В тюремном жаргоне СССР аббревиатура «БОСС — был осуждён советским судом».
 Босс в компьютерных играх — особо сильный или редкий противник.
 «Босс» (2011) — телесериал в жанре политической драмы, производство США.
 Босс — характерные выступы в нижней части каменных блоков мегалитов.
 BOSS (БОСС) — англоязычная аббревиатура названия южноафриканской спецслужбы апартеида 1969—1980 годов.

Фамилия 
 Босс, Абрахам (1604—1676) — французский гравёр, мастер офорта.
  (род. 1980) — новозеландский и ирландский регбист, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе клуба «Ленстер» (2011).
 Босс, Андреа — австралийская фигуристка, бронзовая медалистка чемпионата Австралии (1996, 1999).
  (1880—1970) — американский астроном, редактор The Astronomical Journal (1912—1941), сын Льюиса Босса.
  (род. 1966) — немецкий дипломат, посол ФРГ в Японии (1965—1966, 1984—1986) и Таиланде (1979—1981).
  (род. 1969) — австралийский жокей, обладатель Мельбурнского кубка (2003—2005).
 Кесси, Дженнифер (в 1-м браке — Босс; род. 1977) — американская волейболистка.
  (1780—1819) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1815—1819).
  (род. 19) — швейцарская сценаристка, тетральный и кинорежиссёр, лауреат Швейцарской кинопремии за лучшие фильм и сценарий (2014).
 Босс, Кит — американский телесценарист и продюсер, лауреат Дневной премии «Эмми» за сценарий к детскому телесериалу (1998).
 Босс, Льюис (1846—1912) — американский астроном, отец Бенджамина Босса.
 Босс, Майкл (род. 1952) — британский чиновник и политик, мэр Нортгемптона (2002—2003).
  (1901—167) — американский политик, временный губернатор Гуама (1959—1960).
 Босс, Медард (1903—1990) — швейцарский психиатр и психолог.
 Босс, Николь (род. 1979) — швейцарская боксёрша, чемпионка Европы в лёгком весе (2013—2015).
  (1844—1931) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в сражении при Колд-Харбор (1864).
  — немецкая футболистка, вратарь, чемпионка Германии в составе клуба «Нидеркирхен» (1993).
 Босс, Пьер-Амбруаз (род. 1992) — французский легкоатлет.
 Босс, Роберт — регбист с Соломоновых Островов, участник Тихоокеанских игр (2011).
 Босс, Сирилл (род. 1974) — немецкий кинопродюсер, лауреат премии «Юпитер» за лучший немецкий фильм (2008).
  (род. 1981) — американский футбольный вратарь, обладатель Открытого кубка США в составе клуба «Сиэтл Саундерс» (2009, 2010).
  (1847—1927) — британский витражист, чьи работы входят в частности в собрание Национальных галерей Шотландии.
 Босс, Хуго (1885—1948) — основатель компании Hugo Boss.
  (род. 1966) — швейцарская синхронистка, серебряная медалистка чемпионата Европы по водным видам спорта (1987).
 Босс, Эмиль — швейцарский альпинист, лауреат премии Бэка Королевского географического общества (1884).

Топонимы 
 Босс — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Боссе
 Бос
 Боос
 Boss